Chandler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Donald S. Chandler
 Gregory T. Chandler
 Harry Phylander Chandler
 Marjorie E.J. Chandler
 Peter Chandler